Јаревац може да се односи на:

 Јаревац (језеро), вештачко језеро на планини Тари.
 Јаревац (поток), поток на планини Тари.